Boring kan som auktorsförkortning betyda:

 Alice Middleton Boring
 Charles Andrew Boring

Robotskapade auktorsförkortningar